Kidderminster Harriers F.C. – squadra di calcio inglese
 Uno dei seguenti club di atletica:
Belgrave Harriers
Birchfield Harriers
Coventry Godiva Harriers
Croydon Harriers
Hash House Harriers
Herne Hill Harriers
Holmfirth Harriers
Ranelagh Harriers
Sandy Bay Harriers
Sheffield United Harriers
Swansea Harriers Athletics Club
Thames Valley Harriers
Tipton Harriers